Пушкинский сквер — наименование сквера в различных городах:

 Пушкинский сквер — сквер в Бресте, Белоруссия
 Пушкинский сквер — сквер во Владикавказе, Россия
 Пушкинский сквер — сквер в Самаре, Россия
 Пушкинский сквер — сквер в Тбилиси, Грузия

Скверы